Бразо Секо има више значења:

 Бразо Секо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Бразо Секо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику